Младежкият национален отбор по футбол на Бразилия до 20 години представлява Бразилия в турнири на ФИФА, които са до тази възраст.

Участия на големи първенства

Световно първенство за младежи 

* Равенствата включват и мачовете решени чрез дузпи в елиминационната фаза.

Вижте също 
 Национален отбор по футбол на Бразилия
 Олимпийски отбор по футбол на Бразилия
 Юношески национален отбор по футбол на Бразилия до 17 г.

Южноамерикански национални отбори до 20 години
Национални отбори по футбол (младежи)